Rammingen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rammingen, Bayern – kommun i Bayern, Schwaben, 
 Rammingen, Baden-Württemberg – kommun i Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg,